Millview ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Millview (Florida)
 Millview (Pennsylvania)
 Millview (Tennessee)